El Torneig de Brisbane 2010, també conegut com a Brisbane International 2010, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als International Tournaments en categoria femenina. Es va celebrar entre el 3 i l'10 de gener del 2010 al Tennyson Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

En aquest torneig es va produir el retorn de la tennista Justine Henin després d'estar retirada del tennis professional durant un any i mig.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial
 Quadre individual masculí
 Quadre individual femení
 Quadre doble masculí
 Quadre doble femení

ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010
2010